El término oposición (del latín oppositio) hace alusión a la acción o efecto de oponerse. Posición de una cosa enfrente de otra. Contraste entre dos cosas contrarias. Oposición puede referirse, en los artículos de esta enciclopedia:
 a la oposición en el ajedrez; situación en la cual los reyes están uno frente al otro, pero separados por una casilla;
 a la oposición en la astronomía: cuando dos astros se encuentran, en relación con la Tierra, en dos puntos del cielo diametralmente opuestos. Dos astros con longitud celeste que difiere en 180º;
 a un examen de oposición, en selección de personal, es un proceso selectivo para la obtención de ciertos empleos;
 a la oposición en la política, el conjunto de fuerzas políticas y organizaciones que se oponen al gobierno;
 a la oposición parlamentaria, el conjunto de fuerzas políticas en el parlamento que se oponen al gobierno;
 a la oposición al franquismo, el conjunto de movimientos políticos y sociales que se opusieron a la Dictadura de Franco desde el final de la guerra civil (1939) hasta las elecciones democráticas (1977).

Enlaces externos